Toponímia:
 Catalunya:
 La Barceloneta, barri marítim de Barcelona 
 La Barceloneta (els Alamús), nucli de població del municipi dels Alamús (Segrià)
 La Barceloneta (Begues), nucli de població del municipi de Begues (Baix Llobregat)
 La Barceloneta (el Prat), nucli de població del municipi del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
 La Barceloneta (Fornells de la Selva), nucli de població del municipi de Fornells de la Selva (Gironès)
 La Barceloneta (Gualba), nucli de població del municipi de Gualba (Vallès Oriental)
 La Barceloneta (Llofriu), veïnat del poble de Llofriu, al municipi de Palafrugell (Baix Empordà)
 La Barceloneta (Montblanc), veïnat deshabitat del municipi de Montblanc (Conca de Barberà)
 La Barceloneta (Sils), nucli de població del municipi de Sils (Gironès)
 La Barceloneta (Vallcebre), nucli de població del municipi de Vallcebre (Berguedà)
 La Barceloneta (la Vansa i Fórnols), nucli de població del municipi de la Vansa i Fórnols (l'Alt Urgell)
 Carrer de la Barceloneta, vial al bell mig del nucli de Gelida (l'Alt Penedès) entre els carrers de Peracaula i de Sant Lluís 
 Carrer Barceloneta (Figueres), carrer del municipi de Figueres (Alt Empordà), protegit com a bé cultural d'interès local
 Estació de Barceloneta, estació de la L4 del Metro de Barcelona sota la Plaça de Pau Vila prop del barri de la Barceloneta al districte de Ciutat Vella
 Habitatges Barceloneta, edifici d'habitatges racionalista al barri de la Barceloneta de Barcelona 
 Platja de la Barceloneta, platja de Barcelona del barri de la Barceloneta (districte de Ciutat Vella)
 Altres països:
 Barceloneta de Provença, vila de la Provença (Occitània), al departament francès dels Alps de l'Alta Provença
 Barceloneta (Puerto Rico), municipi (comtat) de la costa nord de Puerto Rico 
 Barceloneta, antic nom de la ciutat de l'Alguer, a Sardenya
 Barceloneta, antic barri de la ciutat de Càller, a Sardenya
 Barceloneta, nom amb què era conegut l'actual Portugal, barri de la ciutat de Barcelona (Veneçuela), capital de l'estat d'Anzoátegui
 Miscel·lània:
 Barceloneta I, restes d'un vaixell del  que es conserven al Museu d'Història de Barcelona que van ser trobades a Barcelona
 Club Natació Atlètic-Barceloneta, club de natació i waterpolo de la ciutat de Barcelona 
 Club de Futbol Barceloneta, club de futbol català del barri de la Barceloneta, a Barcelona nascut l'any 1930